Эктор (Гектор) Россетто (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1960). 

5-кратный чемпион страны (1942, 1944, 1947, 1960 и 1972). В составе команды Аргентины участник многих олимпиад (с 1950); в том числе на 10-й (1952) — 8 очков из 10 (лучший результат на 5-й доске). Участник межзональных турниров: Порторож (1958) — 18-е и Амстердам (1964) — 17-19-е места. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Мар-дель-Плата (1943) — 4-е, 1949 — 1-е, 1950 — 2-3, 1952 — 1-2-е, 1961 — 2-5-е, 1964 — 1-е, 1968 — 4-е; Рио-де-Жанейро и Барселона (1952) — 1-е; Таррагона (Испания; 1952) — 1-2-е; Сантьяго (1953) — 3-4-е; Порту-Алегри (1954) — 2-е; Сан-Паулу (1957) — 2-3-е; Порторож (1958) — 1-2-е; Буэнос-Айрес (1960) — 4-7-е; Асунсьон (1960) — 3-е; Санта-Фе (1961) — 2-4-е; Монтевидео (1961 и 1976) — 1-е и 3-е; Трелью (1972) — 1-2-е места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Аргентины